Jordi Feliu i Horta, músic i compositor de sardanes
 Jordi Feliu i Nicolau, director, guionista i crític de cinema català